Příjmení Žiga nosí více významných osobností:

 Ivan Žiga (* 1972) – slovenský fotbalista, útočník
 Ivan Fedorovič Žiga (1895–1949) – ruský spisovatel a publicista
 Monika Žigová (* 1963) – slovenská herečka
 Peter Žiga (* 1972) – slovenský politik
 Petr Žiga (* 1981) – romský spisovatel

Externí odkazy